mfw – codice ISO 639-3 della lingua mulaha